Deliver Us from Evil (englisch für Erlöse uns von dem Bösen) ist eine englische Textzeile aus der Bibel, aus dem Abschnitt 6:13, des Matthäusevangeliums, die außerdem Titel oder anteiliger Titel folgender Werke ist:

Literatur:
 Deliver Us From Evil, 2010 (deutscher Titel: Doppelspiel), Roman des US-amerikanischen Schriftstellers David Baldacci
 Deliver Us from Evil. Defeating Terrorism, Despotism, and Liberalism, 2004, des US-amerikanischen Autoren Sean Hannity

Filme:
 Deliver Us from Evil (1969), Originaltitel Délivrez-nous du mal, kanadischer Film von Jean-Claude Lord
 Deliver Us from Evil (1973), US-amerikanischer Fernsehfilm von Boris Sagal 
 Deliver Us from Evil, Originaltitel von Erlöse uns von dem Bösen (2006), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Amy Berg
 Deliver Us from Evil (2009), Originaltitel Fri os fra det onde, dänischer Thriller von Ole Bornedal
 Deliver Us from Evil, Originaltitel von Erlöse uns von dem Bösen (2014), US-amerikanischer Film von Scott Derrickson
 Deliver Us from Evil (2020), Originaltitel 다만 악에서 구하소서, südkoreanischer Actionfilm von Hong Won-chan 

Musik:
 Deliver Us from Evil (Budgie-Album) (1982), zehntes Albun der britischen Hard-Rock-Band Budgie

Siehe auch:
 Erlöse uns von dem Bösen